Edenhofen ist der Ortsname von

 Edenhofen (Achslach), Ortsteil der Gemeinde Achslach, Landkreis Regen, Bayern
 Edenhofen (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Edenhofen (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Edenhofen (Freising), Ortsteil der Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern